Scheelehaus steht für:
 Scheelehaus (Stralsund)
 Marie-Scheele-Haus, Calbe, Saale